Warenhaus Wertheim steht für:

 Warenhaus Wertheim (Breslau), Warenhaus in Breslau

Siehe auch:
 Wertheim-Konzern, Kaufhaus-Konzern